Чума Андрій — професор університету Шафарика в Пряшеві.
 Чума Іван Михайлович — старший сержант, Державна прикордонна служба України, учасник російсько-української війни.
Прізвища